Соревнования по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине прошли с 3 по 19 февраля 2022 года. В рамках соревнований разыгрывается 13 комплектов наград (6 у мужчин, 6 у женщин и 1 смешанной дисциплине).
В июле 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально добавил в олимпийскую программу фристайла три вида соревнований: биг-эйр для мужчин и женщин, а также соревнования по смешанной командной акробатике.

В общей сложности на программу фристайла выделено было квотных мест не более 284.

Место проведения турнира в Пекине в снежном парке «Шоуган» — биг-эйр, а также в Чжанцзякоу: Снежный парк Геньтин — хафпайп, снежный парк «Тайву» — слоупстайл, ски-кросс и снежный парк Ваньлун — акробатика, могул.

Медали

Общий зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанная (мужчины и женщины)

Расписание соревнований 
Время местное (UTC+8)

Жирным шрифтом выделены финалы соревнований .

Квалификация 

Максимальная квота в программе фристайл на Олимпийских играх 284 спортсменам. Национальный олимпийский комитет имеет право на максимальную квоту всего 30 спортсменов (максимум 16 мужчин или 16 женщин), если от НОК квалифицировались, по крайней мере, трое спортсменов в акробатике и они могут сформировать команду для участия в смешанных командных соревнованиях по акробатике, то НОК может увеличить общее количество квоты до 32 спортсменов. Для квалификации на каждую дисциплину необходимо для каждого спортсмена минимальное количество очков FIS, а также попадание в топ-30 на этапе Кубка мира в течение квалификационного периода (с 1 июля 2019 года до 16 января 2022 года) или участие в чемпионате мира FIS по фристайлу 2021 года.

Каждой дисциплине выделена определённая квота и требования отбора.

 Биг-эйр и слоупстайл имеют комбинированную квоту в соревновании.

См. также 
 Кубок мира по фристайлу 2021/2022

Примечания

Ссылки 
  Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2022 года
 Фристайл на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)

Фристайл на зимних Олимпийских играх 2022